Vilabuona ima više značenja:
 Vilabuona (Breša)
 Vilabuona (Luka)